Het ATP-toernooi van Kiawah Island 1990 (met de officiële naam U.S. Men's Clay Court Championships) werd gespeeld van 7 t/m 13 mei 1990. Er werd gespeeld op outdoor gravelbanen van de East Beach Tennis Club in de Amerikaanse stad Kiawah Island.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Onderste helft 

| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-team10= L Shiras
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=1
| RD1-team11= L Lavalle
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-team12= B Dyke
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=1
| RD1-team13={{nowrap| M Wostenholme}}
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-team14= D Cassidy
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=1
| RD1-team15= B Pearce
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=6
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= J Grabb
| RD1-score16-1=1
| RD1-score16-2=4
| RD2-team01= M Kaplan
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-team02= D Pate
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=3
| RD2-team03= J Rive
| RD2-score03-1=1
| RD2-score03-2=3
| RD2-team04= T Wilkison
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-seed05=WC/8
| RD2-team05={{nowrap| M Washington}}
| RD2-score05-1=2
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=6
| RD2-team06= L Lavalle
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=2
| RD2-team07={{nowrap| M Wostenholme}}
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-team08= B Pearce
| RD2-score08-1=2
| RD2-score08-2=3
| RD3-team01= M Kaplan
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2='''6
| RD3-team02= T Wilkison
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=2
| RD3-seed03=WC/8
| RD3-team03=

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Kiawah Island
Tenniswedstrijd in de Verenigde Staten
Sport in South Carolina